Název Carrollton nese více sídel v USA:

 Carrollton (Alabama)
 Carrollton (Georgie)
 Carrollton (Illinois)
 Carrollton (Indiana)
 Carrollton (Kentucky)
 Carrollton (Mississippi)
 Carrollton (Missouri)
 Carrollton (New York)
 Carrollton (Ohio)
 Carrollton (Texas)
 Carrollton (Virginie)